Babaoğlu est un toponyme et un patronyme turc composé de baba, « père, papa » et du  suffixe à valeur patronymique -oğlu, « fils de ».

Toponyme 

 , village de la province de Çorum, en Turquie ;
 , village de la province de Bursa, en Turquie.

Patronyme 

  (1930-2016), homme politique turc ;
  (1953–2009), acteur turc ;
  (1944-), général turc ;
 Benhur Babaoğlu (1970-), footballeur turc ;
  (1977-), acteur turc ;
  (1955-), journaliste et écrivain turc ;
  (1911-?), haut fonctionnaire turc ;
  (1992-), footballeur turc ;
 , informaticien turc.

Notes et références

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique présent dans de très nombreux noms de famille turcs, signifiant « fils de ».

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc